Sete Cidades pode ser:

 Sete Cidades (lenda), cidades míticas 
 Sete Cidades (Ponta Delgada), freguesia nos Açores
 Sete Cidades (Madalena), povoado nos Açores
 Caldeira das Sete Cidades, duplo lago no concelho de Ponta Delgada, Açores
 Sete Cidades (Piauí), parque natural brasileiro
 "Sete Cidades (canção)", do álbum As Quatro Estações, da Legião Urbana
 Sete Cidades (álbum), da banda Bacamarte

Desambiguação